Damernas turnering i volleyboll vid medelhavsspelen 2022 spelades 26 juni till 4 juli 2022 i Bir El Djir och Oran, i Algeriet, under medelhavsspelen 2022. I turneringen deltog elva damlandslag från länderna runt medelhavet. Italien vann tävlingen för åttonde gången genom att besegra Turkiet i finalen..

Arenor

Regelverk

Format 
Tävlingen bestod av två delar:
 Gruppspel, där alla möte alla. De två främsta lagen i varje grupp samt de två bästa lagen gick vidare till slutspelsfasen.
 Slutspelsfasen började med kvartsfinalen där vinnarna gick vidare till semifinaler och final/match om tredjepris, medan förlorarna spelade motsvarande spel om plats 5-8.

Rankningskriterier 
Om slutresultatet blev 3-0 eller 3-1 tilldelades 3 poäng till det vinnande laget och 0 till det förlorande laget, om slutresultatet blev 3-2 tilldelades 2 poäng till det vinnande laget och 1 till det förlorande laget. 

Rankningsordningen definierades utifrån:
 Antal vunna matcher
 Poäng
 Kvot vunna / förlorade set
 Kvot vunna / förlorade poäng.
 Inbördes möte(n)

Deltagande lag

Turneringen

Gruppspel

Grupp A

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för kvartsfinal

Grupp B

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för kvartsfinal

Grupp C

Resultat

Sluttabell 

Legend:
      Kvalificerade för kvartsfinal

Finalspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Match om tredjepris

Final

Spel om plats 5-8

Matcher om plats 5-8

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Slutplaceringar

Referenser

Noter

Volleyboll vid medelhavsspelen
Medelhavsspelen 2022
Volleybollsäsongen 2021/2022
Volleybollsäsongen 2022/2023
Internationella volleybolltävlingar i Algeriet